Lundo (Benjeng), dorp in Indonesië.
 Lundo (Jaken), dorp in Indonesië.
 Lundø (parochie), parochie in Denemarken.
 Lieto, gemeente in Finland.